Gordon J. Garradd, född 1959, är en australiensisk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som G. J. Garradd och som upptäckare av 31 asteroider.

Han har även upptäckt 16 kometer.

Asteroiden 5066 Garradd är uppkallad efter honom.

Kometer upptäckta av Gordon J. Garradd

Småplaneter upptäckta av Gordon J. Garradd

Se även 
Astronomiska upptäckter av GJ Garradd

Referenser 

Australiska astronomer
Födda 1959
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Levande personer